Marrit est un prénom féminin néerlandais pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1988), joueur néerlandais de tennis
 (née en 2001), patineuse de vitesse néerlandaise
Marrit Jasper (née en 1996), joueuse néerlandais de volley-ball

Marrit Steenbergen (née en 2000), nageuse néerlandaise en nage libre

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom néerlandais